Виктор Викторович Туркан-Суринович (1878 — 1916) — русский военный  деятель,  подполковник (1916; посмертно). Герой Первой мировой войны, погиб в бою.

Биография 
В службу вступил в 1900 году после окончания Орловского Бахтина кадетского корпуса. В 1902 году после окончания Константиновского артиллерийского училища по I разряду произведён в подпоручики и выпущен в 3-й Восточно-Сибирский горный артиллерийский дивизион.

С 1904 года участник Русско-японской войны, за боевые отличия был награждён орденами Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом, Святой Анны 4-й степени «За храбрость» и 3-й степени с мечами и бантом и чином поручика.

С 1910 года после окончания Михайловской артиллерийской академии произведён в штабс-капитаны — командир батареи 3-го Сибирского горного артиллерийского дивизиона. С 1914 года участник Первой мировой войны, во главе своей батареи. В 1914 году за боевые отличия произведён в капитаны.

Высочайшим приказом от 9 сентября 1915 года за храбрость награждён Орденом Святого Георгия 4-й степени: 

Высочайшим приказом от 10 ноября 1915 года за храбрость награждён Георгиевским оружием: 

3 января 1916 года убит в бою у деревни Раранч, Высочайшим приказом за боевые отличия посмертно произведён в подполковники.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (ВП 1905)
 Орден Святой Анны 4-й степени «За храбрость» (ВП 1906)
 Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (ВП 1905)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ВП 07.06.1915)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (ВП 09.09.1915)
 Георгиевское оружие (ВП 10.11.1915)

Примечания

Литература 
 
 по военному ведомству//Русский инвалид/Разведчик на  1915 и 1916 гг.
РГВИА: Ф.400. Оп.12. Д.26972. Л.940-943; Д.26973. Л.858-863 (1915 г.) 
РГВИА: Ф.409. Оп.1. п/с 153-738 (1916 г.)

Ссылки 
  Туркан-Суринович, Виктор Викторович. // Георгиевские кавалеры Великой войны

Подполковники (Российская империя)
Выпускники Орловского кадетского корпуса
Выпускники Константиновского артиллерийского училища
Выпускники Михайловской артиллерийской академии
Участники Русско-японской войны (Россия)
Участники Первой мировой войны (Россия)